Mendeleïev peut faire référence à :
 Dmitri Mendeleïev (1834-1907), chimiste russe ;
 le tableau de Mendeleïev, tableau périodique des éléments chimiques (initié par Dmitri Mendeleïev) ;
 la dorsale de Mendeleïev, dorsale de l'océan Arctique (nommée en l'honneur de Dmitri Mendeleïev) ;
 le cratère Mendeleïev, sur la face cachée de la Lune (nommé en l'honneur de Dmitri Mendeleïev).

Patronyme russe